Oppeln – niemiecka nazwa miasta Opole
 Oppeln – dzielnica Löbau
 Oppeln-Bronikowski (rodzina)